«Секретный агент» () — триллер режиссёра Кристофера Хэмптона по одноимённому роману Джозефа Конрада (1907). Премьера фильма состоялась 7 сентября 1996 г. в рамках международного кинофестиваля в Торонто (Канада).

Сюжет 
Лондон, конец XIX в. Молодая девушка Уинни выходит замуж за лавочника Верлока, который много старше неё. Основная причина замужества — забота о своём слабоумном, безобидном брате Стиви. Никто в семье не знает, что Верлок — секретный агент, работающий на русских. Очередное его задание — заложить бомбу в Гринвичской обсерватории. Верлок с трудом соглашается на это задание, но у него нет выхода — от этого зависит его благополучие и благополучие его жены, которую он искренне любит. Он покупает бомбу у «Профессора», одного из анархистов, который постоянно носит с собой взрывчатку на случай поимки полицией, и берёт с собой на задание Стиви под предлогом, что тот поживёт у друзей за городом.

Происходит несчастный случай, и посланный заложить бомбу Стиви сам погибает от взрыва. Расследованием начинает заниматься старший инспектор Хит, который обнаруживает тайную связь руководства Скотланд-Ярда с русскими. Тем временем Верлок с тяжёлым сердцем возвращается домой. Он не знает, как сообщить жене о смерти её брата. В конце концов, он признаётся ей в этом, и Уинни закалывает его ножом. Собрав все наличные деньги, она сбегает при поддержке анархиста Оссипона, который берёт на хранение её наличные и сбегает с ними. Позднее из газет он узнаёт, что некая женщина на пароме совершила самоубийство. Уверенный в необходимости уничтожения «слабых» людей, анархист «Профессор» взрывает себя в рыночной толпе.

В ролях 

 Боб Хоскинс — Верлок
 Патрисия Аркетт — Уинни
 Кристиан Бейл — Стиви
 Жерар Депардьё — Оссипон
 Робин Уильямс — Профессор (нет в титрах)
 Джим Бродбент — старший инспектор Хит
 Роджер Хэммонд — мистер Михаэлис
 Эдди Иззард — Владимир
 Роберт Янг — Марвин
 Ральф Носсек — Юндт
 Невилл Филлипс — продавец билетов
 Элизабет Сприггс — мать Уинни и Стиви
 Питер Вон — кучер
 Джулиан Уэдэм — помощник комиссара

Съёмочная группа 

 Режиссёр: Кристофер Хэмптон
 Сценарист: Кристофер Хэмптон
 Продюсеры: Джойс Херлихи, Норма Хеймэн, Боб Хоскинс
 Композитор: Филип Гласс
 Оператор: Дени Ленуар
 Монтаж: Джордж Эйкерс
 Художник-постановщик: Кэролайн Эмис
 Гримёр: Дженни Ширкор
 Звукооператор: Питер Линзи
 Спецэффекты: Нил Тодди Тодд
 Дирижёр: Гарри Рабинович

См. также 
 Саботаж (фильм, 1936)

Номинации 
1996 — Кинофестиваль в Мар-дель-Плата: номинация на лучший фильм

Примечания

Ссылки 
 Обзор и рецензия на фильм
 Review by Roger Ebert
 The Secret Agent — Classic Movie Review 1550
 «Secret Agent» is countered
 Joseph Conrad’s The Secret Agent
 Drab and inept version of the great 1907 novel by Joseph Conrad on terrorism

Фильмы Великобритании 1996 года